The New Order е втори студиен албум на американската траш метъл група Testament. Издаден е на 5 май 1988 г. от Atlantic Records.

Обща информация 
Албумът успява да влезе в Billboard 200, като заема 136-о място. „Into the Pit“ става една от най-популярните песни на групата, като тя е свирена над 500 пъти на живо. До 1990 г. са продадени над 250 000 копия в САЩ. През 2014 г. „Revolver“ добавя албума към списъка си с „14-те траш албума, които трябва да имате“.

Състав 
 Чък Били – вокали
 Алекс Сколник – китара
 Ерик Питърсън – китара
 Грег Крисчън – бас
 Луи Клементе – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Тестамънт
Музикални албуми от 1988 година